De World Grand Prix 2016 was de negentiende editie van de World Grand Prix. Het toernooi werd gehouden van 2 tot 8 oktober in het Citywest Hotel, Dublin.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld was net als in 2015 £400,000.

Gekwalificeerde spelers
De 32 gekwalificeerde spelers waren de top 16 van de PDC Order of Merit op 25 september 2016, de top 14 niet-gekwalificeerde spelers van de ProTour Order of Merit en de top 2 niet-gekwalificeerde spelers uit Ierland en Noord-Ierland van de ProTour Order of Merit 2016. De top 8 spelers van de PDC Order of Merit kregen een geplaatste status tijdens het toernooi.

Schema
De loting vond plaats eind september 2016.

Darts in 2016
2016